Neoscona — род аранеоморфных пауков из семейства Пауков-кругопрядов (Araneidae) в основном пантропического распределения. Один из видов, Н. adianta, имеет палеарктическое распределение, а также несколько видов встречаются в Северной Америке.

Характерная продольная борозда на карапаксе отличает все виды рода Neoscona от видов рода Araneus.

Род включает 81 вид.

Виды рода Neoscona 

 Neoscona achine (Simon, 1906)
 Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
 Neoscona alberti (Strand, 1913)
 Neoscona amamiensis Tanikawa, 1998
 Neoscona angulatula (Schenkel, 1937)
 Neoscona arabesca (Walckenaer, 1842)
 Neoscona bengalensis Tikader et Bal, 1981
 Neoscona bihumpi Patel, 1988
 Neoscona blondeli (Simon, 1885)
 Neoscona bucheti (Lessert, 1930)
 Neoscona cereolella (Strand, 1907)
 Neoscona cheesmanae (Berland, 1938)
 Neoscona chiarinii (Pavesi, 1883)
 Neoscona chrysanthusi Tikader et Bal, 1981
 Neoscona crucifera (Lucas, 1839)
 Neoscona dhruvai Patel et Nigam, 1994
 Neoscona dhumani Patel et Reddy, 1993
 Neoscona domiciliorum (Hentz, 1847)
 Neoscona dostinikea Barrion et Litsinger, 1995
 Neoscona goliath (Benoit, 1963)
 Neoscona hirta (C.L.Koch, 1844)
 Neoscona holmi (Schenkel, 1953)
 Neoscona jinghongensis Yin et al., 1990
 Neoscona kisangani Grasshoff, 1986
 Neoscona kivuensis Grasshoff, 1986
 Neoscona kumnimgensis Yin et al., 1990
 Neoscona lactea (Saito, 1933)
 Neoscona leucaspis (Schenkel, 1963)
 Neoscona maculaticeps (L.Koch, 1871)
 Neoscona marcanoi Levi, 1993
 Neoscona melloteei (Simon, 1895)
 Neoscona menghaiensis Yin et al., 1990
 Neoscona modesta (Simon, 1890)
 Neoscona molemensis Tikader et Bal, 1981
 Neoscona moreli (Vinson, 1863)
 Neoscona mukerjei Tikader, 1980
 Neoscona multiplicans (Chamberlin, 1924)
 Neoscona murthyi Patel et Reddy, 1990
 Neoscona nautica (L.Koch, 1875)
 Neoscona novella (Simon, 1907)
 Neoscona oaxacensis (Keyserling, 1864)
 Neoscona odites (Simon, 1906)
 Neoscona oriemindoroana Barrion et Litsinger, 1995
 Neoscona orientalis (Urquhart, 1887)
 Neoscona orizabensis F.O.P.-Cambridge, 1904
 Neoscona pavida (Simon, 1906)
 Neoscona penicillipes (Karsch, 1879)
 Neoscona platnicki Gajbe et Gajbe, 2001
 Neoscona plebeja (L.Koch, 1871)
 Neoscona polyspinipes Yin et al., 1990
 Neoscona pratensis (Hentz, 1847)
 Neoscona pseudonautica Yin et al., 1990
 Neoscona pseudoscylla (Schenkel, 1953)
 Neoscona punctigera (Doleschall, 1857)
 Neoscona quadrigibbosa Grasshoff, 1986
 Neoscona quincasea Roberts, 1983
 Neoscona rapta (Thorell, 1899)
 Neoscona raydakensis Saha et al., 1995
 Neoscona rufipalpis (Lucas, 1858)
 Neoscona scylla (Karsch, 1879)
 Neoscona scylloides (Bösenberg et Strand, 1906)
 Neoscona semilunaris (Karsch, 1879)
 Neoscona shillongensis Tikader et Bal, 1981
 Neoscona simoni Grasshoff, 1986
 Neoscona sinhagadensis (Tikader, 1975)
 Neoscona sodom Levy, 1998
 Neoscona stanleyi (Lessert, 1930)
 Neoscona subfusca (C.L.Koch, 1837)
 Neoscona subpullata (Bösenberg et Strand, 1906)
 Neoscona tedgenica (Bakhvalov, 1978)
 Neoscona theisi (Walckenaer, 1842)
 Neoscona tianmensis Yin et al., 1990
 Neoscona triangula (Keyserling, 1864)
 Neoscona triramusa Yin et Zhao, 1994
 Neoscona ujavalai Reddy et Patel, 1992
 Neoscona usbonga Barrion et Litsinger, 1995
 Neoscona utahana (Chamberlin, 1919)
 Neoscona vigilans (Blackwall, 1865)
 Neoscona xishanensis Yin et al., 1990
 Neoscona yadongensis Yin et al., 1990
 Neoscona yptinika Barrion et Litsinger, 1995

Примечания

Пауки-кругопряды
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном